Abrahamiusz Halicki (zm. 1375) – święty mnich Rosyjskiego Kościoła prawosławnego
 Andrzej Halicki (ur. 1961) – poseł na Sejm V i VI kadencji
 Anna Halicka (ur. 1960) – polska profesor nauk technicznych
 Bronisław Halicki (1902–1962) – Profesor UW, geolog
 Daniel Halicki (1201–1264) – król Rusi
 Henry Blight Halicki (ur. 1940) – amerykański aktor, kaskader, producent, scenarzysta i reżyser.
 Kazimierz Halicki (ujednoznacznienie)
 Koloman Halicki (1208–1241) – król halicki, syn Andrzeja II węgierskiego i jego pierwszej żony - Gertrudy z Meran
 Lew Halicki (1228–1301) – książę halicko-włodzimierski
 Roman Halicki (1155/1162–1205) – książę Nowogrodu Wielkiego
 Tomasz Halicki (ur. 1976) – polski muzyk, basista i wokalista
 Władysław Halicki (1850, zm. po 1939) – lwowski architekt